Суперкласіко де лас Амерікас 2018 () — п'ятий розіграш турніру між збірними Бразилії та Аргентини, що відбувся 16 жовтня 2018 року на стадіоні «Король Абдулла Спортс Сіті» в місті Джидда (Саудівська Аравія). Перемогу вчетверте здобула збірна Бразилії.

Деталі

Телевізійне мовлення 
 : TyC Sports
 : Rede Globo

Примітки 

Суперкласіко де лас Амерікас
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 16 жовтня
Жовтень 2018
2018 у футболі
Футбольні змагання у Саудівській Аравії
2018 у Саудівській Аравії